Верёвкина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Верёвкина, Антонина Николаевна (1910—2002) — советский и российский библиограф, библиотековед и педагог.
 Верёвкина, Марианна Владимировна (1860—1938) — русско-швейцарская художница, представитель экспрессионистского течения в живописи.
 Веревкина, Прасковья Николаевна (1854—1892) — русская артистка оперы, концертная певица и педагог.